Tolba ist
 der katalanische Name der Gemeinde Tolva

Tolba ist der Familienname folgender Personen:
 Hamada Tolba (* 1981), ägyptischer Fußballspieler
 Magdy Tolba (* 1964), ägyptischer Fußballspieler